III. Mehmed oszmán szultán
 III. Mehmed nagyszeldzsuk szultán